Natalia López puede referirse a:

 Natalia López Gallardo, cineasta boliviano-mexicana 
 Natalia López-Moratalla, científica española especialista en bioquímica y biología molecular